

Прізвище 
 Петер-Симон Паллас

Міфологія 
 Паллас (Паллант) — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології
 Паллас (Паллада) — дочка Тритона, а також найвідоміший з епітетів богині Афіни

Див. також 
 Паллада (значення)
 Паллант
 21087 Петсімпаллас — астероїд